Rhabdamia är ett släkte av fiskar. Rhabdamia ingår i familjen Apogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Rhabdamia